80er holdet består af de spiller som spillede for det danske fodboldlandshold i 1980'erne. I 2009 blev de hædret i 
Fodboldens Hall of Fame. Der henvises mest til de spiller som var med til EM i 1984 og VM i 1986.
De to mest spillende i 1980'erne var dog Morten Olsen og John Sivebæk, med 61 kampe.

Danmarks fodboldlandshold